Allostichaster hartti är en sjöstjärneart som först beskrevs av Rathbun 1879.  Allostichaster hartti ingår i släktet Allostichaster och familjen trollsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trollsjöstjärnor
hartti